Kazhymukan Munaitpasovstadion (Astana) - een stadion Nur-Sultan (Astana), Kazachstan.
 Kazhymukan Munaitpasovstadion (Şımkent) - een stadion in Şımkent, Kazachstan.